Нордли, Дэвид — американский писатель-фантаст, физик, консультант по космонавтике.
 Нордли, Эрни — американский дизайнер и художник-лейаут в первую очередь для Диснея.

См. также 
 Нордлинг